Dassault Aviation («Дассо́ Авиасьо́н») — французская аэрокосмическая компания, основанная в 1929 году Марселем Дассо. В компании работает около 12 тыс. человек, из них 10 тыс. во Франции. Является основным акционером в производителе военной электроники Thales.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Dassault Aviation заняла 1279-е место. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 72 % выручки) компания в 2021 году занимала 20-е место в мире.

Ключевые сферы деятельности:
 авиастроение — с 1945 года компанией было выпущено более 10 тыс. самолётов, в том числе военных (Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale, Dassault nEUROn), а также бизнес-джетов под брендом Falcon;
 технические обслуживание воздушных судов;
 авиационные тренажёры, авионика (Sogitec).

История 

Основателем компании является Марсель Фердинанд Блох (Marcel-Ferdinand Bloch, род. 22 января 1892 года). В годы Первой мировой войны он разработал пропеллер с изменяемым шагом винта, которые широко применялись французской военной авиацией. Блох вновь занялся авиастроением в начале 1930-х годов, создав свою компанию, которая, в частности выпускала истребитель Bloch 150. В 1944 году Блох был арестован и провёл несколько месяцев в концлагере Бухенвальд.

После окончания Второй мировой войны Блох сменил фамилию на Дассо и основал новую компанию Avions Marcel Dassault («Самолёты Марселя Дассо»). В 1951 году компания начала производство реактивного истребителя Ouragan («Ураган»); за три года был выпущен 441 такой самолёт, в 1954 году ему на смену начался выпуск сверхзвукового Mystère. В этот период компания Дассо оставалась небольшой, её штат состоял в основном из инженеров, проектировавших самолёты, их производством занималось государственное предприятие Sud Aviation. В 1963 году была создана дочерняя компания l'Electronique Marcel Dassault по производству авионики. В том же году начался выпуск бизнес-джетов под брендом Falcon, в 1972 году для их продажи и обслуживания в США была создана Falcon-jet Corporation. В 1967 году была куплена французская авиастроительная компания Breguet Aviation (основана в 1911 году); в результате этого производственные мощности Avions Marcel Dassault расширились до 20 заводов, на компанию приходилось 35 % аэрокосмической продукции Франции. В начале 1970-х годов компания начала производство пассажирского самолёта Mercure, сходного по характеристикам с Boeing 737, однако в 1976 году этот проект был закрыт, было выпущено всего 10 машин.

В 1970-х годах Марсель Дассо оставался основным акционером компании и считался самым богатым человеком Франции, и в то же время начиная с 1958 года неоднократно избирался в Национальное собрание от правых партий. К концу десятилетия политическая карьера начала создавать для компании проблемы — Марселя Дассо обвиняли в уклонении от уплаты налогов, использовании средств компании в личных целях (в частности на строительства дворца), продаже военных самолётов всем, кто готов был заплатить. С приходом в 1979 году к власти «левых» правительство купило 21-процентную долю в компании Dassault, а в 1981 году увеличило свою долю до 46 % акционерного капитала и 63 % голосов. Однако в финансовом отношении компании оставалась стабильной, были разработаны новые модели истребителей Mirage 2000 (1978 год) и Rafale (1986 год), а в 1985 году она получила заказ на разрвботку космического корабля Hermes по образцу американских «Шаттлов». Марсель Дассо умер 18 апреля 1986 года, во главе компании его сменил сын Серж Дассо. В 1990 году компания сменила название на Dassault Aviation.

В 1998 году государственный пакет акций в компании был передан Aerospatiale (впоследствии ставшей Airbus Group). В 1999 году, впервые в истории компании, доля гражданской продукции в обороте компании превысила долю военной (68 % против 32 %)

В октябре 2000 года была куплена американская компания Atlantic Aviation, базирующаяся в Уилмингтоне, штат Делавэр.

В ноябре 2014 года Airbus Group продала 8 % акций Dassault Aviation, а в марте 2015 года — ещё 17,5 %.

Собственники и руководство 
Основными акционерами являются Groupe industriel Marcel Dassault (62.2 %) и Airbus Group (9,9 %).

Руководители компании (президенты — генеральные директора):
 Марсель Дассо — 1929—1950
 Огюст Ле Реверан — 1950—1955
 Бенно-Клод Валльэр — 1955—1986
 Серж Дассо — 1986—2000
 Шарль Эдельштэн — 2000—2013
 Эрик Траппье (Éric Trappier, род. 6 января 1960 года) — председатель совета директоров и главный исполнительный директор с 9 января 2013 года, в компании с 1984 года.

Деятельность 
Выручка компании за 2021 год составила 7,2 млрд евро, из них 2,0 млрд пришлось на бизнес-джеты, 4,5 млрд — на экспорт военных самолётов, 0,7 млрд — на военные самолёты для вооружённых сил Франции. Производственные мощности насчитывают 18 предприятий, из них 13 во Франции.

Авиастроение 
Dassault Aviation занимала в 2012 году третье место в мире по производству частных самолётов (после Bombardier и Gulfstream Aerospace). В 2013 году было выпущено 77 новых самолётов (в 2012 году — 66).

Военные самолёты используются в более чем 20 странах мира, главным образом, они представлены следующими тремя моделями:
 Mirage 2000
 Rafale
 nEUROn (разведывательно-ударный БПЛА)

Такде Dassault строит патрульные самолёты для ВМФ на базе бизнес-джетов Falcon.

Структура компании 
Основными дочерними и совместными предприятиями по состоянию на 2021 год были:
 Dassault Falcon Service (Франция)
 Dassault Falcon Jet Corp. (США)
 TAG Maintenance Services (Швейцария)
 ExecuJet MRO Services (Австралия, Бельгия, ОАЭ, Малайзия, ЮАР)
 Dassault Aviation Business Services (Швейцария)
 Sogitec Industries (Франция)
 SECBAT (Франция, 54 %)
 Dassault Reliance Aerospace Ltd. (Индия, 49 %)
 Thales (Франция, 25 %)

Продукция

Военные самолёты

Гражданские самолёты

См. также 
 Dassault Systèmes

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Dassault Aviation
 Франсис Бернар. Dassault Systems: история успеха. Isicad, 28 ноября 2010 

Авиастроительные компании Франции
Оборонные компании Франции